Ван дер Вил () — нидерландская фамилия. Известные носители:

 Ван дер Вил, Грегори (род. 1988) — нидерландский футболист.
 Ван дер Вил, Джон (род. 1959) — нидерландский шахматист, гроссмейстер (1982).
 Ван дер Вил, Ян (1892—1962) — нидерландский фехтовальщик, призёр Олимпийских игр.